Flade Sogn henviser til flere artikler:
 Flade Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti
 Flade Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti